Anthem henviser til forskellig artikler:

 Anthem (sang) – komposition af engelsk religiøs tekst.
 Anthem (computerspil) - computerspil udviklet af BioWare
 Anthem (roman) – roman af den amerikanske forfatter Ayn Rand.
 Anthem, Arizona – forstad til den amerikanske by Phoenix.